Henry Poidatz (1854 - 1905), banquier et homme de presse français.

 Germaine Poidatz (1888 - 1976), autrice française.

 Cyril Poidatz (né en 1961), dirigeant d'entreprise français.

 Clémentine Poidatz (née en 1981), actrice française.